Königsberg kan syfta på:

 Königsberg, stad i Ostpreussen, Tyskland (–1945)
 Kaliningrad, stad i Ryssland (tidigare Sovjetunionen) (1946–) 
 Slaget om Königsberg, ett slag vid östfronten under andra världskrigets slutskede
 Königsberg in Bayern, ort i Bayern, Tyskland
 Königsberg (berg i Österrike, Steiermark), berg i Österrike
 Chojna, stad i Polen som tidigare hette Königsberg in der Neumark
 Klimkovice, stad i Tjeckien som tidigare hette Königsberg in Schlesien
 Kynšperk nad Ohří, stad i Tjeckien som tidigare hette Königsberg an der Eger
 Nová Baňa, stad i Slovakien som tidigare hette Königsberg